Valk-uil
 Nederlandse naam voor paar soorten uilen uit het geslacht Athene.
 Valkuilen, oude naam voor uilen uit het geslacht Ninox (boeboekuilen)
Val-kuil
 Valkuil (kuil), een gat in de grond als val voor een ander
 Valkuil (turnen), een met schuimrubber beklede kuil voor het veilig aanleren van turnonderdelen
 Valkuil (psychologie), een slechte eigenschap
 Valkuil (bordspel), een bordspel
 Valkuil (televisieprogramma), een televisieprogramma op VTM

Valkuil is een voorbeeld van een homograaf of homogram.